Niemieckie pułki piechoty:
 114 Pułk Piechoty im. Cesarza Fryderyka III (6 Badeński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego

Polskie pułki piechoty:
 114 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP